Дабат — топоним:

Эфиопия 
 Дабат — город на севере Эфиопии
 Дабат — вореда в составе зоны Северный Гондэр, Амхара,  Эфиопия